Duroc steht für:

 Duroc (Métro Paris), Station des Pariser Métrosystems
 Duroc-Schwein, eine Schweinerasse aus den USA

Duroc ist der Familienname folgender Personen: 

 Géraud Christophe Michel Duroc (1772–1813), französischer General, Großmarschall des Palastes